Claveria (Cagayan)
Claveria (Masbate)
Claveria (Misamis oriental)